Села:
 Чернихів — Львівська область, Самбірський район
 Чернихів — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район

Особи
 Чернихов Яків Георгійович — радянський архітектор, художник, графік, живописець, теоретик архітектури.